Santa Leocádia de Briteiros é uma povoação portuguesa do município de Guimarães, com 5,05 km² de área e 819 habitantes (2011). Densidade: 162,2 hab/km².

Foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, para, em conjunto com Salvador de Briteiros, formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Briteiros São Salvador e Briteiros Santa Leocádia com a sede em Briteiros São Salvador.

Património 
 Citânia de Briteiros

População	
	

Antigas freguesias de Guimarães